«Trash (en inglés, basura) puede referirse a:

Cine 
 cine trash o cine basura
 Trash (1970), película de Paul Morrissey.
 Trash (2009), película española de Carles Torras.
 Trash (2014), película de Stephen Daldry.

Música 
 Thrash metal, un género de música.
 Trash (1989), álbum de Alice Cooper.
 Trash (1996), canción de Suede.